Dahlgren eller Dalgren är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Dahlgren (1861–1908), fotograf
 Alta Dahlgren (1868–1908), finländsk författare och redaktör
 Anders Dahlgren (1925–1986), jordbruksminister
 Anna Dahlgren (född 1967), konstvetare
 Andreas Dahlgren (1758–1813), organist, klockare och kompositör
 Astrid Dövle Dollis Dahlgren (1899–1981), norsk spion för Tyskland under andra världskriget

 Beatrice Dahlgren (född 1979), friidrottare
 Bengt Dahlgren (1836–1916), sågverksägare och riksdagsman
 Bengt Erland Dahlgren (1809–1876), grosshandlare och donator

 Carl Dahlgren, flera personer
 Carl Dahlgren (donator) (1818–1894), konstsamlare och donator
 Carl Dahlgren (politiker) (1805–1885), riksdagsman
 Carl Fredric Dahlgren (1791–1844), präst och skald
 Carl Peter Dahlgren (1804–1893), bankokkommissarie och välgörenhetsidkare
 Charles Dahlgren (1811–1888), amerikansk general
 Claes Dahlgren (1917–1979), radioman och jazzkännare
 Cornelia Dahlgren (född 1978), musiker
 Curt Dahlgren, flera personer
 Curt Dahlgren (militär) (1892–1964), överstelöjtnant
 Curt Dahlgren (religionssociolog) (född 1948), professor

 Edvard Dahlgren (1844–1912), disponent och riksdagsman
 Eivin Dahlgren (född 1946), skådespelare
 Erica Dahlgren (född 1974), journalist och radioproducent
 Erik Dahlgren (1887–1971), konstnär
 Erik Wilhelm Dahlgren (1848–1934), bibliotekarie och geograf
 Eva Dahlgren (född 1960), sångare och låtskrivare
 Eva F. Dahlgren (född 1952), författare och journalist

 Fredrik Dahlgren (1893–1971), elektroingenjör
 Fredrik August Dahlgren (1816–1895), författare och kansliråd 

 Gereon Dahlgren (född 1986), ishockeytränare
 Gunnar Dalgren (1918–2009), kulturborgarråd 
 Gustaf Dahlgren (1815–1875), guld- och silversmed
 Gustaf Dahlgren (läkare) (1860–1939)
 Gustaf Erik Dahlgren (1825–1891), skådespelare
 Gösta Dahlgren (född 1944), radioprogramledare

 Hans Dahlgren (född 1948), ämbetsman och diplomat
 Harald Dahlgren (1861–1935), gymnasielärare, seminarierektor
 Harry Dahlgren (1912–2003), skådespelare
 Henrik Dahlgren (född 1991), kompositör

 Jacob Dahlgren (född 1970), konstnär
 Jan Dahlgren (född 1947), friidrottare
 Jennifer Dahlgren (född 1984), argentinsk friidrottare
 Johan Dahlgren (1829–1890), lantbrukare och riksdagsman
 Johannes Magnus Dahlgren (1808–1846), bonadsmålare och folkskollärare
 John A. Dahlgren (1809–1870), amerikansk sjöofficer
 Jonas Dahlgren (född 1966), fotbollsspelare

 Karl Gustaf Dahlgren (född 1932), tecknare och scenograf
 Karl Gustav Dahlgren (1909–1979), psykiater
 Karl P. Dahlgren (1864–1924), läkare, kirurg
 Kent-Arne Dahlgren (1946–2000), skådespelare 

 Lars Dahlgren (företagsledare) (född 1970), verkställande direktör
 Lars Dalgren (1887–1942), skolman och politiker
 Leif Dahlgren (1906–1998), friidrottare
 Lennart "Hoa-Hoa" Dahlgren (född 1952), tyngdlyftare, krögare och programledare
 Lotten Dahlgren (1851–1934), journalist och författare

 Mathias Dahlgren (född 1969), kock och krögare
 Mikael Dahlgren (född 1984), fotbollsspelare

 Nils Dahlgren, flera personer
 Nils Dahlgren (skulptör) (1932–2019), skulptör
 Nils Dahlgren (skådespelare) (1891–1948), skådespelare och sångare
 Nilsfolke Dahlgren (1910–2001), ingenjör

 Ossian Dahlgren (1888–1976), biolog och botaniker
 Osvald Dahlgren (1911–2004), dövprofil
 Otto Wilhelm Dahlgren (1858–1921), civilingenjör och medaljgravör

 Per Dahlgren (1858–1945), sjöofficer

 Robert Dahlgren (född 1979), racerförare
 Rolf Dahlgren, flera personer
 Rolf Dahlgren (ämbetsman) (1902–1994), generaldirektör
 Rolf Dahlgren (botaniker) (1932–1987), professor i Köpenhamn

 Siv Dahlgren (1925–2014), friidrottare och gymnastikdirektör
 Stellan Dahlgren (1932–2020), professor
 Sten Dahlgren (1918–1978), filmfotograf
 Sven  Dahlgren (1849–1937), kommunalpolitiker

 Thorild Dahlgren (1888–1968), försäkringsstatistiker
 Tord Dahlgren (1908–1941), friidrottare

 Ulric Dahlgren (1842–1864), amerikansk överste i unionsarmén
 
 Valdemar Dahlgren (1881–1958), folkbildare och rektor
 Victor Dahlgren (1828–1892), operasångare

 Wilhelm Dahlgren, flera personer
 Wilhelm Dahlgren (ingenjör) (1858–1949), elektroingenjör
 Wilhelm Dahlgren (militär) (1892–1956), överste 

Svenska efternamn